Ratschings (Italiaans: Racines), een gemeente in de provincie Zuid-Tirol in de Italiaanse regio Trentino-Zuid-Tirol
 Racines (Aube), een gemeente in het kanton Ervy-le-Châtel, arrondissement Troyes, departement Aube, regio Grand Est, Frankrijk
 Racines (politieke partij), een lokale politieke partij in Houffalize, arrondissement Bastenaken, provincie Luxemburg, Wallonië, België

Zie ook 
 Racine (doorverwijspagina)